Trujillano – abitanti di Trujillo (Perù)
Trujillano – abitanti di Trujillo (Venezuela)